Il singolare del Tallahassee Tennis Challenger 2011 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2011.

Brian Dabul era il detentore del titolo, ma ha perso nel 2º turno.

Donald Young ha battuto in finale Wayne Odesnik 6–4, 3–6, 6–3.

Teste di serie

 Rainer Schüttler (quarti di finale)
 Gō Soeda (secondo turno)
 Michael Russell (primo turno)
 Ryan Sweeting (ritiro)

  Brian Dabul (secondo turno)
  Alex Bogomolov, Jr. (primo turno)
  Donald Young (campione)
  Marinko Matosevic (primo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Note 
 
 

Tallahassee Tennis Challenger 2011